Daniel Johnson ou Daniel-Johnson peuvent désigner :
 Daniel Johnson (1915-1968), chef de l'Union nationale à partir de 1961 et premier ministre du Québec de 1966 à sa mort en 1968 ;
 barrage Daniel-Johnson, barrage hydroélectrique situé sur la Côte-Nord, au Québec ;
 Daniel Johnson (1944-), chef du Parti libéral du Québec (1994-1998) et premier ministre du Québec en 1994 ;
  (1957-), un journaliste britannique, fils de Paul Johnson ;
 Daniel Johnson (1992-), un footballeur anglo-jamaïcain.

Voir aussi 
 Famille Johnson